United States Football League steht für:
* United States Football League (1983)
 United States Football League (2022)